ISO 8859-16 (Latin-10) — кодировка в стандарте ISO 8859 для языков восточной Европы, использующих латиницу — албанского, хорватского, венгерского, польского, румынского, сербского, словенского и хорватского (однако чешский и словацкий не поддерживаются). Также может использоваться для некоторых западноевропейских языков, таких как немецкий, французский, итальянский.

Расположение символов существенно отличается как от ISO 8859-2, так и от Windows-1250.

Одна из особенностей ISO 8859-16 — использование для румынского языка букв S и T с запятой снизу (Șș Țț), а не с седилью (Şş Ţţ), как в ISO 8859-2 (см. Румынский алфавит).

Таблица 
Нижняя часть таблицы (0—7F) не показана, так как совпадает с US-ASCII. Цифры под символами обозначают их номер в Юникоде.

Ссылки 
 Официальная таблица кодировки на сайте www.unicode.org

ISO 8859